Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2010 проводился в городе Челябинск (Россия) c 18 по 24 апреля 2010 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 12 мужских команд и 8 женских команд. Чемпионат проводился в 9-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Австралии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швейцарии.

В женском турнире чемпионом стала (6-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную США.

Впервые в чемпионате приняла участие женская сборная России.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2010.

Несколько команд — женская сборная Шотландии, а также мужские сборные Шотландии, Уэльса, Нидерландов и Эстонии — снялись с участия в чемпионате до его начала из-за трудностей в авиаперелётах, вызванных извержением вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфиналы. 24 апреля, 17:30

Матч за 3-е место. 24 апреля, 11:30

Финал. 24 апреля, 11:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 23 апреля, 17:30

Матч за 3-е место. 24 апреля, 11:30

Финал. 24 апреля, 11:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)
 Страница чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга

Международные соревнования по кёрлингу в России
Международные спортивные соревнования в Челябинске
Спорт в России в 2010 году
Апрель 2010 года